Toponimul Pârlita se poate referi la următoarele locuri din România:

Localități

Localitate din România
 Pârlita, fosta denumire a satului Gura Ialomiței, județul Ialomița;
 Pârlita, fosta denumire a satului Măgureni, județul Călărași;
 Pârlita, fosta denumire a satului Nuci, județul Călărași.

Localitate din Ucraina
Pârlita, localitatea de reședință a comunei Pârlita din raionul Balta, regiunea Odesa.

Altesensuri
 Râul Pârlita, afluent al Prahovei;
 Râul Pârlita, afluent al Taiței;

Vezi și 
 Pîrlița (dezambiguizare)

Toponime românești